Livgrenadjärregementet kan syfta på 
Livgrenadjärregementet (det äldre) (1791–1816)
Livgrenadjärregementet (det yngre) (1928–1997)